Sergej Aleksandrovič Zubov (), ruski hokejist, * 22. junij 1970, Moskva, Rusija.

Zubov je kariero začel v sovjetski pri klubu CSKA Moskva. Leta 1990 je bil kot 85. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Pittsburgh Penguins in Dallas Stars, je skupno odigral 1068 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 152 golov in 619 podaj, ter 164 tekem končnice, na katerih je dosegel 24 golov in 93 podaj. Dvakrat je osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1983/94 z New York Rangersi in 1998/99 z Dallas Starsi, za katere je odigral dvanajst zaporednih sezon. V sezoni 2008/09 se je vrnil v domovino in zaigral za SKA St. Petersburg v ligi KHL, aprila leta 2011 pa je napovedal svojo upokojitev, ker v sezoni 2010/11 zaradi poškodb sploh ni mogel zaigrali. 

Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, za rusko reprezentanco pa na Svetovnem prvenstvu 1992 in Svetovnem pokalu 1996. 

Leta 1992 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih, leta 2019 pa v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 29
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 0
| 5
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 6
| 2
| 8
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 41
| 6
| 5
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 36
| 4
| 7
| 11
|
| 6
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 92/93
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 92/93
|
| 49
| 8
| 23
| 31
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 92/93
|
| 30
| 7
| 29
| 36
|
| 14
|
| 11
| 5
| 5
| 10
|
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 93/94
|
| 78
| 12
| 77
| 89
| +20
| 39
|
| 22
| 5
| 14
| 19
| +10
| 0
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 93/94
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 94/95
|
| 38
| 10
| 26
| 36
| -2
| 18
|
| 10
| 3
| 8
| 11
| -9
| 2
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 95/96
|
| 64
| 11
| 55
| 66
| +28
| 22
|
| 18
| 1
| 14
| 15
| +9
| 26
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 96/97
|
| 78
| 13
| 30
| 43
| +19
| 24
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| +4
| 2
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 97/98
|
| 73
| 10
| 47
| 57
| +16
| 16
|
| 17
| 4
| 5
| 9
| +3
| 2
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 98/99
|
| 81
| 10
| 41
| 51
| +9
| 20
|
| 23
| 1
| 12
| 13
| +13
| 4
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 99/00
|
| 77
| 9
| 33
| 42
| -2
| 18
|
| 18
| 2
| 7
| 9
| +1
| 6
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 00/01
|
| 79
| 10
| 41
| 51
| +22
| 24
|
| 10
| 1
| 5
| 6
| +2
| 4
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 01/02
|
| 80
| 12
| 32
| 44
| -4
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 02/03
|
| 82
| 11
| 44
| 55
| +21
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 03/04
|
| 77
| 7
| 35
| 42
| 0
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 05/06
|
| 78
| 13
| 58
| 71
| +20
| 46
|
| 5
| 1
| 5
| 6
| -1
| 6
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 06/07
|
| 78
| 12
| 42
| 54
| 0
| 26
|
| 6
| 0
| 4
| 4
| +3
| 2
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 07/08
|
| 46
| 4
| 31
| 35
| +6
| 12
|
| 11
| 1
| 5
| 6
| -4
| 4
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 08/09
|
| 10
| 0
| 4
| 4
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 09/10
|
| 53
| 10
| 32
| 42
| 
| 32
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1346
| bgcolor="#7FFF00" | 191
| bgcolor="#7FFF00" | 715
| bgcolor="#7FFF00" | 906
| bgcolor="#7FFF00" | +148
| bgcolor="#7FFF00" | 457
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 170
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | 113
| bgcolor="#7FFF00" | +31
| bgcolor="#7FFF00" | 62
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Binghamton Rangers
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti SKA St. Petersburg
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL